Avèze ist der Name zweier Gemeinden und eines kleinen Flusses in Frankreich:

 Avèze (Gard) im Département Gard
 Avèze (Puy-de-Dôme) im Département Puy-de-Dôme
 Avèze (Hérault), Fluss im Département Hérault

siehe auch Avezé